El término Ministerio de Estado puede referirse a:

 El Ministerio de Estado de Chile.
 El Ministerio de Estado de España.